Новокривошеино — село в Кривошеинском районе Томской области, Россия. Входит в состав Новокривошеинского сельского поселения.

История 
В 1926 году в составе Кривошеинского района Томского округа Сибирского края значится Ново-Кривошеинский сельсовета в состав которого входили так называемые Ново-Кривошеевские хутора — 89 русских, латышских, мордовских и польских хуторов разбросанных по рекам Горевая, Поперечная, Ераур и Бровка. По всей видимости село образовалось на основе вышеназванных хуторов.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кривошеинского района